Bara může být:

 Bara (jednotka délky) –  stará jednotka délky
 Bara (okres Trebišov) –  obec na Slovensku
 Bara (Západopomořanské vojvodství) – vesnice v Polsku
 Bara (etnikum) – etnická skupina obyvatel Madagaskaru
 Bara (Čečensko) – sídlo v okrese Galan-Čož

příjmení
 Irina Baraová (* 1995) – rumunská profesionální tenistka
 Theda Bara (1885—1955) – americká herečka němého filmu

Související články 
 Bára
 Barra

Rozcestníky - místopisné jméno
Rozcestníky - příjmení